

Корниловка — село, Карасуський район, Костанайська область

Корниловка — селище, Акбулацький район, Оренбурзька область
 Корниловка — присілок, Топкинський округ, Кемеровська область